Анто́нио Мача́до Руис (, 26 июля 1875, Севилья — 22 февраля 1939, Кольюр, деп. Восточные Пиренеи, Франция) — испанский поэт «поколения 1898 года», драматург, мыслитель-эссеист.

Биография 
Родился в профессорской семье с давними либеральными традициями, отец — известный собиратель и издатель народных песен, преданий и поговорок, дед — родоначальник исследований памятников доисторической эпохи на Пиренейском полуострове, основатель журнала «Философское, литературное и научное обозрение». В 1883 году семья переселилась в Мадрид, Антонио поступил в Свободный институт образования, затем — в Институт Сан-Исидро, прилежностью не отличался и диплом получил только в 1900 году. В 1899 году полгода жил в Париже, куда попал в разгар «дела Дрейфуса».

Регулярно публиковать стихи в журналах Мачадо начал с 1902 года, тогда же познакомился с лидером испаноязычного «модернизма» (не путать с этим словом в его общеевропейском употреблении) Рубеном Дарио, который отнесся к нему с глубокой симпатией. Первая книга лирики Мачадо вышла в 1903 году, одновременно с «Грустными напевами» Хуана Рамона Хименеса, — оба сборника положили начало испанской поэзии нового века.

Позднее поэт много лет преподавал в провинции: в 1907—1912 — в Сории (где нашел, а через два года потерял жену, скончавшуюся от скоротечного туберкулеза), в 1912—1919 — в Баэсе, в 1919—1931 — в Сеговии. В 1927 году избран в Королевскую Академию. С падением диктатуры Примо де Риверы и установлением Республики Мачадо в 1932 году вернулся в Мадрид, преподавал в университете. В период Гражданской войны активно поддерживает республиканцев. В 1937 году Антонио Мачадо был одним из авторов сценария короткометражного фильма Хусто Лаваля «Федерико Гарсиа Лорка». По мере приближения фронта поэта с его престарелой матерью и семьёй одного из братьев перевозят в Валенсию, затем в Барселону. В июле 1937 принял участие во Втором Международном конгрессе писателей в защиту культуры. В 1939 году Мачадо был вынужден покинуть страну, 28 января он вместе с толпой беженцев пешком перешел испано-французскую границу, а меньше чем через месяц скончался (спустя несколько дней умерла и мать).

Творчество 

Дебютировав как один из приверженцев поэтики испаноязычного модернизма, Мачадо отличался от большинства соратников тесной связью с народной песенной традицией (циклы «Пословицы и песенки» в его сборниках «Поля Кастилии» и «Новые песни», эпический романс «Земля Альваргонсалеса»), остро личностным переживанием стихии времени (он находил много близкого себе в философии Анри Бергсона, которого внимательно читал и лекции которого слушал в Париже), пониманием «изначальной гетерогенности» бытия и авторского «я» поэта, в чем образцом для него всегда оставался Шекспир. Еще во второй половине 1910-х годов у Мачадо начал складываться замысел антологии сочинений нескольких выдуманных им лириков, эссеистов и философов со своими именами и биографиями (параллельно и независимо от Мачадо такую галерею гетеронимов создает в Португалии Фернандо Пессоа). Изо всех этих масок наиболее устойчивыми стали две — апокрифического преподавателя Хуана де Майрены (десятилетием старше самого Мачадо) и его столь же апокрифического наставника Абеля Мартина, будто бы умершего в роковом для Испании 1898 году. Стихи, написанные от имени Абеля Мартина (цикл «Песни к Гиомар», поэма «Обрывки бреда, сна и забытья», «Смерть Абеля Мартина», «Иные времена»), — вершина зрелой лирики Мачадо. В сборнике поучений, изречений и воспоминаний Хуана де Майрены Мачадо развил своеобразный вариант философии, отчасти близкий к экзистенциализму (экзистенциализму скорее Унамуно, чем Хайдеггера), причем изложил её в антидогматической форме постоянного собеседования, переспрашивания и сомнения: «Неуверенность, ненадежность, недоверие — вот, пожалуй, наши единственные истины», — подытоживает Майрена (Избранное, с. 254). Альбер Камю собирался написать драму на основе книги «Хуан де Майрена» и поставить её в театре.

Пьесы Антонио Мачадо, написанные в соавторстве с братом Мануэлем Мачадо, не раз ставились на сцене и были экранизированы.

Произведения 

 Soledades / Одиночества (1903)
 Soledades. Galerías. Otros poemas / Одиночества. Галереи. Другие стихотворения (1907)
 Campos de Castilla / Поля Кастилии (1912)
 Nuevas canciones / Новые песни (1924)
 La tierra de Alvargonzález / Земля Альваргонсалеса(1933)
 Juan de Mairena (Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo) / Хуан де Майрена. Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора (1936)
 La Guerra / Война (1937)
 La tierra de Alvargonzález y Canciones del Alto Duero / Земля Альваргонсалеса. Песни верховий Дуэро (1938)

Сводные издания 
 Los complementarios / Domingo Ynduráin, ed. 2 vols. Madrid: Taurus, 1972 (записные книжки).
 Poesías completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1989.
 Prosas completas. Madrid: Espasa-Calpe, 1989.
 El fondo machadiano de Burgos. Los papeles de Antonio Machado. 2 vols. Burgos: Institución Fernán González, 2004 (архивные документы).

Публикации на русском языке 
 Избранное. М., 1958.
 Избранная лирика. — Пер. с испан.; Вступит. стат. М. Самаев. — : Молодая гвардия, 1969. — 64 с.; 50 000 экз. (Избранная зарубежная лирика)
 Избранное. М.: Художественная литература, 1975.
 Испанские поэты XX века. М.: Художественная литература, 1977, с. 153—314 (Библиотека всемирной литературы) = 
 Жемчужины испанской лирики. М.: Художественная литература, 1984.
 О защите и распространении культуры// Называть вещи своими именами. М., 1986
 [Стихи разных лет]//Иностранная литература, 1990, № 3
 Строфы века — 2. Антология мировой поэзии в русских переводах XX века М.: Полифакт, 1998.
 Из книги «Хуан де Майрена»// Иностранная литература, 2002, № 6, с.251-264
 Полное собрание стихотворений, 1936. СПб: Наука, 2007 (Литературные памятники)
 Стихи on line

О писателе 
 Serrano Poncela S. Antonio Machado, su mundo y su obra. Buenos Aires: Editorial Losada, 1954.
 Zubiría R. de. La poesía de Antonio Machado. Madrid: Gredos, 1955.
 Tuñón de Lara M. Antonio Machado. Paris: Seghers, 1960.
 Albornoz A. de. La presencia de Miguel de Unamuno en Antonio Machado. Madrid: Gredos, 1968.
 Gutiérrez Girardot R. Poesía y prosa en Antonio Machado. Madrid: Guadarrama, 1969.
 Gullón R. Una poética para Antonio Machado. Madrid: Gredos, 1970.
 Antonio Machado. Ed. R. Gullón, A. Phillips. Madrid: Taurus, 1973.
 Aguirre J. M. Antonio Machado, poeta simbolista. Madrid: Taurus, 1973.
 Sánchez Barbudo A. El pensamiento filosofico de Antonio Machado. Madrid: Guadarrama, 1974.
 Luis L. de. Antonio Machado, ejemplo y lección. Madrid: Sociedad General Española de Librería, 1975.
 Cano J. L. Antonio Machado. Biografía ilustrada. Barcelona: Destino, 1975.
 Barjau E. Antonio Machado: Teoria y practica del apocrifo. Barcelona: Ariel, 1975.
 Cerezo Galán P. Palabra en el tiempo. Poesia y filisofia en Antonio Macado. Madrid: Gredos, 1975.
 Sesé B. Antonio Machado (1875—1939). El hombre, el poeta, el pensador. Madrid: Gredos, 1980.
 Carpintero h. Antonio Machado en su vivir. Soria: Centro de Estudios Sorianos, 1989.
 Antonio Machado, hoy. 4 volúmenes. Sevilla: Alfar, 1990.
 Gil Novales A. Antonio Machado. Madrid, Ediciones del Orto, 1992.
 Antonio Machado hacia Europa. Pablo Luis Avila, ed. Madrid: Visor, 1993.
 González A. Antonio Machado. Madrid: Alfaguara, 1999.
 Doménech J. (coord.), Hoy es siempre todavía. Curso internacional sobre Antonio Machado. Sevilla, Renacimiento, 2006.
 Gibson I. Ligero de equipaje (La vida de Antonio Machado). Madrid: Aguilar, 2006.
 Григорьев В. П. Антонио Мачадо (1875—1939). М.: Наука, 1971
 Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — 560 с. :илл. ISBN 5-94355-445-9. — С. 260—296
 Тертерян И. Испытание историей: Очерки испанской литературы XX в. М.: Наука, 1973, с.218-257.
 Столбов В. Антонио Мачадо (эскиз к портрету)// Мачадо А. Избранное. М.: Художественная литература, 1975, с.3-20.
 Антонио Мачадо: Биобиблиогр. указ./ Сост. и вступ. ст. В. Г. Гинько. М.: Книга, 1979.
 Эренбург И. Антонио Мачадо// Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 2. М.: Советский писатель, 1990.
 Дубин Б. «Нет лирики без диалога» [о книге «Хуан де Майрена»] // Он же. На полях письма. М.: Emergency Exit, 2005.

Ссылки 
 Сетевой журнал исследований творчества Мачадо (исп.)
 Монография о поэтике Мачадо (исп.)
 Монография о жизни и творчестве Мачадо (исп.)
 Линки
 Мачадо в кино (рус., исп.)

Поэты Андалусии
Испанские поэты
Поэты Испании
Эссеисты Испании
Эссеисты по алфавиту
Выпускники Комплутенсе
Умершие во Франции
Преподаватели вузов Испании
Члены Королевской академии испанского языка